Gminy w USA:
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Pleasant (ang. Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman